Taibao () – miasto w powiecie Jiayi, położonym w zachodniej części wyspy Tajwan, wchodzącym w skład prowincji Tajwan Republiki Chińskiej. 

Populacja miasta Taibao w 2016 roku liczyła 37 497 mieszkańców – 18 242 kobiety i 19 255 mężczyzn. Liczba gospodarstw domowych wynosiła 12 664, co oznacza, że w jednym gospodarstwie zamieszkiwało średnio 2,96 osób.

Demografia (1996–2016)

Uwagi

Przypisy 

Jiayi
Miasta na Tajwanie